Кейла-Йоа () — эстонский топоним:

 Кейла-Йоа — посёлок в волости Кейла уезда Харьюмаа, Эстония.
 Кейла-Йоа (Фалль) — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония.

См. также 
 Кейла (значения)